Belimace:
 Constantin Belimace
 Doru Belimace

Nume de familie românești